Villaferrueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaferrueña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villaferrueña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar